Карлинг може да се отнася за:

 Карлинг – надлъжна, по продължение на палубата греда в кораб
 Карлинг – остър високопланински връх с конусна или пирамидална форма